Алекса́ндр Гордие́нко:
 Гордиенко, Александр Леонидович (род. 1965) — советский и российский волейболист.
 Гордиенко, Александр Савельевич (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.